Обершнайдинг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Штраубинг-Боген. Население составляет 2764 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 60,77 км². Официальный код  —  09 2 78 167.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии